est la formule brute de plusieurs isomères.

 peroxyde de benzoyle, numéro CAS 
 oxalate de diphényle, numéro CAS 
 leucoquinizarine, numéro CAS 
 3-hydroxy-8-méthoxy-6H-benzo[c]chromén-6-one, numéro CAS 
 1,3-dihydroxy-5-méthyl-9H-xanthén-9-one, numéro CAS 
 6-hydroxy-2-[(5-méthyl-2-furyl)méthylène]-1-benzofuran-3(2H)-one, mélange de stéréoisomères
 (2Z)-6-hydroxy-2-[(5-méthyl-2-furyl)méthylène]-1-benzofuran-3(2H)-one, numéro CAS 
 (2E)-6-hydroxy-2-[(5-méthyl-2-furyl)méthylène]-1-benzofuran-3(2H)-one, numéro CAS 
 2-(2-furyl)-6-méthoxy-4H-chromén-4-one, numéro CAS 
 phtalate de di-2-propyn-1-yle, numéro CAS 
 6-hydroxy-2-[(5-méthyl-2-furyl)méthylène]-1-benzofuran-3(2H)-one, mélange de stéréoisomères
 (2Z)-6-hydroxy-2-[(5-méthyl-2-furyl)méthylène]-1-benzofuran-3(2H)-one, numéro CAS 
 (2E)-6-hydroxy-2-[(5-méthyl-2-furyl)méthylène]-1-benzofuran-3(2H)-one, numéro CAS 
 2-(2-furylméthylène)-6-méthoxy-1-benzofuran-3(2H)-one, mélange de stéréoisomères
 (2Z)-2-(2-furylméthylène)-6-méthoxy-1-benzofuran-3(2H)-one, numéro CAS 
 (2E)-2-(2-furylméthylène)-6-méthoxy-1-benzofuran-3(2H)-one, numéro CAS 
 2-(2-furylméthylène)-6-hydroxy-4-méthyl-1-benzofuran-3(2H)-one, mélange de stéréoisomères
 (2Z)-2-(2-furylméthylène)-6-hydroxy-4-méthyl-1-benzofuran-3(2H)-one, numéro CAS 
 (2E)2-(2-furylméthylène)-6-hydroxy-4-méthyl-1-benzofuran-3(2H)-one, numéro CAS 
 4,10-diméthyl-2H,6H-pyrano[3,2-g]chromène-2,6-dione, numéro CAS 
 3-[2-(2-furyl)-2-oxoéthyl]-2-benzofuran-1(3H)-one, numéro CAS 
 2-(2-furylméthylène)-6-hydroxy-7-méthyl-1-benzofuran-3(2H)-one, mélange de stéréoisomères
 (2Z)-2-(2-furylméthylène)-6-hydroxy-7-méthyl-1-benzofuran-3(2H)-one, numéro CAS 
 (2E)-2-(2-furylméthylène)-6-hydroxy-7-méthyl-1-benzofuran-3(2H)-one, numéro CAS 
 (2E)-3-(2-furyl)acrylate de 2-formylphényle, numéro CAS 
 acide 1,2-dihydro-1,2-acénaphtylènedicarboxylique, numéro CAS 
 3,3'-(1,3-phénylène)bis(2-propynoate) de diméthyle, numéro CAS 
 2-(2-furyl)-3-hydroxy-7-méthyl-4H-chromén-4-one, numéro CAS